Хороброво — название населённых пунктов в России:

 Хороброво — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Хороброво — село в Мышкинском районе Ярославской области.
 Хороброво — деревня в Переславском районе Ярославской области.